

Населені пункти та їхні частини
 Міколаєв — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Міколаєв — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Міколаєв — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Міколаєв — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Міколаєв — колонія в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Миколаїв (значення) 
 Ніколаєв

Примітки